ogólnie włos jako część owłosienia
 owłosienie ciała